

Cinema 
Spiagge (Venner for altid) – film diretto da Stefan Henszelman (1986)
Spiagge (Beaches) – film diretto da Garry Marshall (1988)

Musica 
Spiagge – singolo del cantante romano Renato Zero nel Q Disc Calore (1983)
Spiagge – singolo del cantante-showman  Fiorello nell'album Spiagge e lune (1993)